Adam Kruczkowski − polski ekonomista, działacz PZPR, wiceminister i poseł na Sejm
 Dariusz Kruczkowski − polski lekkoatleta, długodystansowiec
 Leon Kruczkowski − polski pisarz i publicysta, poseł na Sejm, prezes Związku Literatów Polskich
 Piotr Kruczkowski − polski polityk i samorządowiec
 Tadeusz Kruczkowski − polski i białoruski historyk, działacz mniejszości polskiej na Białorusi